Amman, Ammann kan syfta på:

 Ammanbudskapet – ett dokument för att fastställa islamska normer

Geografi

Jordanien 

 Amman (guvernement) – ett av Jordaniens tolv guvernement 
 Amman – huvudstaden,

Personer 
Personer med efternamnet Amman eller Ammann (< ):
 Jacob Amman (1644–1708/1730), amishrörelsens grundare
 Johann Konrad Ammann (1669–1724), schweizisk 1700-talsläkare
 Johann Schneider-Ammann (1952–), schweizisk affärsman och politiker
 Jost Amman (1539–1591), tysk-schweizisk 1500-talsmålare
 Karuna Amman (1956–), lankesisk politiker och f.d. gerillaledare
 Simon Ammann (1981–), schweizisk backhoppare

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken
Robotskapade Jordanienförgreningar